

Чигуначний район (Железнодорожний) — міський район Вітебська
 Чигуначний район (Железнодорожний) — міський район Гомеля

Железнодорожний район — міський район Барнаула
 Железнодорожний район — міський район Воронежа
 Железнодорожний район — міський район Єкатеринбурга
 Железнодорожний район — міський район Новосибірська
 Железнодорожний район — міський район Самари
 Железнодорожний район — міський район Ульяновська